Premier Liha w piłce nożnej 2017/18 – XXVI edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych ukraińskiej klubowej piłki nożnej. Sezon rozpoczął się 16 lipca 2017, a zakończył się 19 maja 2018. Szachtar Donieck będzie broniło tytułu mistrza Ukrainy.

Drużyny 

Zespoły występujące w Premier Lidze 2017/2018:
 Czornomoreć Odessa
 Dynamo Kijów
 FK Mariupol 
 Karpaty Lwów
 FK Ołeksandrija
 Olimpik Donieck
 Stal Kamieńskie
 Szachtar Donieck  
 Weres Równe 
 Worskła Połtawa
 Zirka Kropywnycki
 Zoria Ługańsk

Uwagi
  – zespoły, które awansowały z Pierwszej ligi edycji 2016/2017.

Runda zasadnicza

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Runda finałowa

Grupa mistrzowska

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Grupa spadkowa

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Baraże o awans do Premier-lihi 
Drużyny, które zajęły 10. i 11. miejsce w ukraińskiej Premier-lidze 2017/18, zagrają dwumecz z drugą i trzecią drużyną Pierwszej ligi 2017/18. 11 maja 2018 roku odbyło się losowanie barażów w Budynku Futbolu w Kijowie. Mecze odbyły się 23 i 27 maja 2018 roku.

Pierwsze mecze

Rewanże 

FK Połtawa wygrała 3-1 w sumie i otrzymała awans do Premier-lihi 2018/19. Czornomoreć Odessa został oddelegowany do Ukraińskiej Pierwszej Ligi 2018/19.

Desna Czernihów wygrała 5-1 w sumie i otrzymała awans do Premier-lihi 2018/19. Zirka Kropywnycki została oddelegowana do Ukraińskiej Pierwszej Ligi 2018/19.

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy 

Uwagi:
 Jako sponsora technicznego należy rozumieć przedsiębiorstwo, które dostarcza danemu klubowi stroje i sprzęt niezbędny do gry
 Jako sponsora strategicznego należy rozumieć przedsiębiorstwo, które reklamuje się na klatce piersiowej koszulki meczowej

Najlepsi strzelcy 
Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2018

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Ukraiński Futbol od Dmitrija Troszczija 
 Premier-liha w bazie Ukraiński Futbol 
 Premier-liha w bazie FootballFacts 
 Statystyki na RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Ukrainie
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2017 na Ukrainie
2018 na Ukrainie